Sezona 2009./10. bila je Arsenalova 18. sezona u Premiershipu. Ovaj članak donosi statistike momčadi i igrača, kao i utakmice koje je klub odigrao tijekom sezone.

Događanja

 12. lipnja - Vratar Łukasz Fabiański potpisao novi dugoročni ugovor s Arsenalom.
 19. lipnja - Branič Thomas Vermaelen prešao iz Ajaxa u Arsenal.
 30. lipnja - Istekao ugovor veznjaka Amauryja Bischoffa, te ovaj napušta Arsenal. Rui Fonte se vraća u Sporting Lisabon nakon isteka posudbe. Mladi igrači, vratar James Shea i braniči Luke Ayling, Craig Eastmond i Cedric Evina potpisali profesionalni ugovor s Arsenalom. Mladi igrači, braniči Abu Ogogo, Paul Rodgers, Rene Steer i Anton Blackwood, te vezni igrači James Dunne, Jonas Rasmussen i Vincent van den Berg napuštaju klub.
 1. srpnja - Braniči Philippe Senderos i Armand Traoré, te rezervni igrači Gavin Hoyte, Kerrea Gilbert, Pedro Botelho, Nacer Barazite i Jay Simpson dolaze natrag u Arsenal nakon isteka posudbe. Veznjak Aaron Ramsey potpisao novi dugoročni ugovor s Arsenalom.
 2. srpnja - Veznjak Jack Wilshere potpisano novi dugoročni ugovor s Arsenalom.
 3. srpnja - Branič Kieran Gibbs postaje treći igrač u isto toliko dana koji je potpisao dugoročni ugovor s Arsenalom.
 8. srpnja - Napadač Robin van Persie potpisao novi dugoročni ugovor s Arsenalom.
 18. srpnja - Tomáš Rosický odigrao 45 minuta u prijateljskoj utakmici protiv Barneta nakon 18 mjeseci neigranja zbog ozljede. Debitirao Thomas Vermaelen. Napadač Emmanuel Adebayor prezali iz Arsenala u Manchester City za £25,000,000.
 21. srpnja - Veznjak Samir Nasri zadobio ozljedu desne fibule na treningu. Očekuje se izbivanje od 2 do 3 mjeseca zbog oporavka.
 29. srpnja - Branič Kolo Touré prešao iz Arsenala u Manchester City za £16,000,000.
 21. kolovoza - Vezni igrač Henri Lansbury otišao u Watford na polusezonsku posudbu.
 16. siječnja - Branič Sol Campbell potpisao ugovor s Arsenalom, te se tako ponovo pridružio klubu za kojeg je igrao prije nekoliko sezona.
 9. svibnja - Pobjednom nad Fulhamom na svom terenu 4:0, Arsenal je potvrdio treće mjesto na prvenstvnoj ljestvici i tako završio sezonu, ujedno izborivši direktan nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone.

Momčad

Transferi

Prva momčad

Klub

Stručni stožer

Dres

|
|
|

Ostali podatci

Rezultati kluba

Pripremne i prijateljske utakmice

FA Premier Liga

FA Kup

3. kolo

4. kolo

Carling kup

3. kolo

4. kolo

Četvrt-finale

UEFA Liga prvaka

Play-off

Natjecanje po skupinama (Skupina H)

Osmina finala

Četvrtfinale

Rezime sezone

Premier liga

Plasman

Sažetak rezultata

Pregled po kolima

Izvori

Nogomet u Engleskoj